Decatur puede hacer referencia a:

Personas 
 Stephen Decatur (1779 - 1820), oficial de la Marina de los Estados Unidos, héroe de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812.

 Daniel Decatur Emmett (1815 - 1904), letrista y director de espectáculos estadounidenses.

Lugares 
Decatur es un topónimo muy extendido en los Estados Unidos, en la gran mayoría de casos en honor de Stephen Decatur.

Localidades 
 Decatur, en el estado de Alabama.
 Decatur, en Arkansas.
 Decatur, en Georgia.
 Decatur, en Illinois.
 Decatur, en Indiana.
 Decatur, en Iowa.
 Decatur, en Míchigan.
 Decatur, en Misisipi.
 Decatur, en Nebraska.
 Decatur, en Nueva York.
 Decatur, en Ohio.
 Decatur, en Tennessee.
 Decatur, en Texas.

Condados (county) 
 Condado de Decatur, en Alabama.
 Condado de Decatur, en Georgia.
 Condado de Decatur, en Indiana.
 Condado de Decatur, en Iowa.
 Condado de Decatur, en Kansas.
 Condado de Decatur, en Tennessee.

Municipios (township) 
 Municipio de Decatur, en Indiana.
 Municipio de Decatur, en Míchigan.
 Municipio de Decatur, en el Condado de Clearfield, Pensilvania.
 Municipio de Decatur, en el Condado de Mifflin, Pensilvania.

Otros 
 La isla Decatur, en el archipiélago de las Islas San Juan, en el estado de Washington.